Сарти () — итальянская фамилия.

Известные представители:
 Сарти, Адольфо (1928—1992) — итальянский государственный деятель, министр обороны Италии (1980).
 Сарти, Бенито (1936—2020) — итальянский футболист, защитник.
 Сарти, Джузеппе (1729—1802) — итальянский композитор и дирижёр.
 Сарти, Джулиано (1933—2017) — итальянский футболист, вратарь.
 Сарти, Люсьен (1931—1972) — французский наркоторговец и наёмный убийца.
 Сарти, Федерико (1858—1921) — итальянский скрипач и педагог.